Le district de Xingshan (兴山) est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le xian de Xingshan (兴山) est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.

Homonymie de toponyme